Гасолинера има више значења:

 Гасолинера (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гасолинера (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику